Purple Rain:

 «Пурпурный дождь» () — американский фильм 1984 года.
 Purple Rain — альбом с саундтреком к этому фильму.
 «Purple Rain» — заглавная песня из фильма и с альбома-саундтрека.
  — концертное турне Принса 1984—1985 годов.
  — алкогольный коктейль.
 Purple Rain — южнокорейская арт-рок группа.

См. также 
 Rain